James Kent – giurista statunitense
James Kent – regista britannico